Kunene kan syfta på:

Geografi

Angola 

 Cunene, provins,

Namibia 

 Cunene (flod), vattendrag i Angola och Namibia, 
 Kunene, Namibia, region,